Следствие ведут Колобки — кукольный мультфильм Аиды Зябликовой
 Следствие ведут Колобки — рисованный мультфильм Александра Татарского и Игоря Ковалёва
 «Следствие ведут Колобки» («Колобок идёт по следу») — цикл произведений Эдуарда Успенского

Мультфильмы СССР 1980-х годов